

Miejsca 
Wielka Brytania:
 Monmouth – miejscowość w Walii
 Monmouthshire – hrabstwo w Walii

Miejscowości w USA:
 Monmouth – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Fresno
 Monmouth – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Warren
 Monmouth – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jackson
 Monmouth – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Polk
 Monmouth – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
Gminy w USA:
 Monmouth (ang. Monmouth Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Warren
 Monmouth (ang. Monmouth Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jackson
 Monmouth (ang. Monmouth Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Shawnee
 Monmouth (ang. Monmouth Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Monmouth (ang. Monmouth County) – w stanie New Jersey
Inne:
 Monmouth Junction – to miejscowość w stanie New Jersey
 Monmouth (góra) – góra w Kolumbii Brytyjskiej (prowincja Kanady)
 Monmouth University – uniwersytet w West Long Branch w New Jersey
 Fort Monmouth – fort armii amerykańskiej w stanie New Jersey

Osoby 
 James Scott, 1. książę Monmouth
 Geoffrey z Monmouth – walijski duchowny i kronikarz

Inne 
 bitwa o Monmouth – w czasie amerykańskiej rewolucji (28 czerwca 1778)
 HMS "Monmouth" – brytyjski krążownik pancerny